Ааро́н Хо́тер-Иша́й (вариант транскрипции: Хотер-Йишай) ( Аhаро́н Хо́тер-Йиша́й; , Полтавская губерния, Российская империя (ныне Украина) — , Израиль) — израильский адвокат и общественный деятель, первый Главный военный прокурор Армии обороны Израиля (в период с 1949 по 1950 год).

Биография

Ранние годы 
Аарон Хотер-Ишай родился в небольшом селе в Полтавской губернии (ныне Украина) в 1905 году. В возрасте восьми лет репатриировался в Палестину вместе с сестрой-близнецом Мирьям и 10-летним братом Реувеном. Вскоре за ним последовали и родители, Шмуэль (1885 — 25 августа 1931) и Сима (1885 — 26 февраля 1971; урождённая Левантовская) Хуторецкие, с ещё двумя дочерями. Семья поселилась в Хадере.

Учился в гимназии «Герцлия» в Тель-Авиве, учёбу в которой окончил в 1923 году. Во время учёбы был избран председателем совета учеников гимназии (в этой должности составил устав учеников гимназии), затем председателем совета учеников средних школ Тель-Авива.

В 1928 году участвовал в курсе командиров «Хаганы».

В 1930 году завершил обучение на «Курсах юриспруденции» подмандатной Палестины (), получил лицензию на право занятия адвокатской деятельностью и открыл адвокатскую контору в Хайфе. В 1935 году открыл также филиал конторы в Хадере.

Выступал во многих судебных процессах, в первую очередь связанных с подпольной деятельностью членов «Хаганы», поселенческой деятельностью (зачастую вызывавшей кровопролитные столкновения между еврейским и арабским населением) и незаконной еврейской иммиграцией, но также и в процессах по общеуголовным делам.

В значительном количестве случаев ему удавалось добиться оправдательного приговора по делам подсудимых, среди них и тех, которым грозила смертная казнь. Однако на процессах по делам Шалома Бен-Йосефа и Мордехая Шварца Хотеру-Ишаю не удалось предотвратить обвинительного приговора и исполнения смертного приговора в отношении обвиняемых.

Отдельные судебные процессы, а также другие случаи участия Хотера-Ишая в содействии подпольной деятельности «Хаганы» и нелегальной иммиграции евреев в Палестину, были описаны в дальнейшем в его книгах рассказов «Лишь вчера…: Адвокат „Хаганы“ рассказывает», «Рассказы правозащитника» и «Линия защиты». По мотивам одного из рассказов Хотера-Ишая был в дальнейшем написан мюзикл «За лошадей, что вытащат народ Израиля из грязи» (), поставленный театром Гиоры Годика в 1970 году.

Занимался также общественной деятельностью, связанной с поощрением еврейской поселенческой деятельности.

С 1923 года был членом «Батальона защитников языка», а в декабре 1925 года возглавил его. В «Батальоне защитников языка» занимался популяризацией иврита как разговорного еврейского языка и акциями по пресечению использования в обиходе других языков, а после получения адвокатской лицензии добивался введения судопроизводства на иврите в судебной системе Палестины.

Во время Второй мировой войны 
В 1941 году Хотер-Ишай добровольцем поступил на службу в британской армии. Участвовал в проведении агитационных мероприятий по набору добровольцев в армию.

В 1942 году прошёл офицерские курсы британской армии и служил ротным офицером социального обеспечения в 16-й роте Королевского восточнокентского полка («Баффс»), ответственной за охрану лагеря военнопленных в Имвасе около Латруна. В 1943 году был назначен адъютантом 2-го батальона Палестинского полка (в дальнейшем, 2-й батальон Еврейской бригады) в звании капитана.

В июле 1943 года батальон Хотера-Ишая был переброшен в Бенгази, а осенью 1944 года — в Италию, откуда в марте 1945 года батальон был переведён на участок фронта около города Альфонсине (на тот момент Хотер-Ишай служил командиром штабной роты 2-го батальона).

По окончании войны батальон не был распущен, и Хотер-Ишай активно занимался образовательной деятельностью среди солдат батальона, в том числе организовывал курсы по изучению гражданских профессий.

Встреча с пережившими Холокост евреями 
20 июня 1945 года Хотер-Ишай с четырьмя товарищами по службе в Еврейской бригаде выехал из Италии с целью поиска евреев, уцелевших после Холокоста.

Несмотря на запрет британской армии на въезд еврейских солдат на территорию Германии (во избежание акций мести с их стороны), Хотеру-Ишаю удалось добиться от британского командования Еврейской бригады особого разрешения на выезд в Австрию с целью, как было заявлено, поиска уцелевших родственников солдат бригады. Настоящей же целью поездки была попытка обнаружить евреев в «лагерях для перемещённых лиц» в американской зоне оккупации.

В поездке по лагерям Австрии и Германии Хотер-Ишай стал свидетелем тяжёлых условий содержания уцелевших еврейских узников концлагерей. Во многих случаях «лагеря для перемещённых лиц» основывались на базе тех же концлагерей. Многочисленных беженцев и бывших узников концлагерей распределяли по баракам в соответствии с гражданской принадлежностью, подчас помещая евреев вместе с отказывающимися от возвращения в родные страны нацистскими коллаборационистами. Несмотря на заявления американских властей о недопустимости насильственной репатриации, местные военные органы не раз прибегали к угрозам с целью скорейшей эвакуации лагерей, несмотря на то что евреев, возвращавшихся в родные страны, часто ожидала расправа со стороны местного населения, получившего от немецких властей их дома и имущество.

Хотер-Ишай убедил командование Еврейской бригады основать «Бригадный комитет благотворительности», который он и возглавил. Уже в июле 1945 года, после встреч Хотера-Ишая с представителями американской военной администрации, были значительно улучшены условия содержания евреев в «лагерях для перемещённых лиц» посредством, помимо прочего, перевода евреев в отдельные лагеря, прекращения их насильственного возвращения в страны исхода и увеличения продовольственного пайка.

До своей демобилизации в конце 1945 года Хотер-Ишай вёл активную деятельность среди уцелевших евреев Европы, в первую очередь координируя благотворительную и просветительскую деятельность в «лагерях для перемещённых лиц» в Австрии, Германии и Чехословакии, а также участвуя в организации сионистской деятельности на территории Западной Европы. В том числе участвовал в организации съездов активистов сионистского движения, проводил лекции на тему сионизма и британской политики «Белой книги» и встречался с европейскими общественными деятелями, одновременно способствуя деятельности по направлению нелегальной иммиграции уцелевших евреев в Палестину.

Хотер-Ишай отклонил предложение командования получить звание майора, поскольку это подразумевало его перевод в расположение части Еврейской бригады в Нидерландах и прекращение деятельности в лагерях.

Незаконная с точки зрения британских властей и не соответствующая статусу военнослужащего политическая деятельность Хотера-Ишая привела к выдаче ордера на его арест, однако попытка исполнения ордера была предпринята с опозданием, когда Хотер-Ишай уже покинул место службы и демобилизовался.

Начало службы в Армии обороны Израиля 
После демобилизации из британской армии Хотер-Ишай вернулся в Палестину, где продолжил правозащитную деятельность, в частности, в качестве адвоката по делам, связанным с подпольной деятельностью «Хаганы».

С 1947 года участвовал в деятельности организации «Объединённый еврейский призыв».

В мае 1948 года поступил на службу в Армии обороны Израиля и был назначен интендантом формирующейся 7-й бронетанковой бригады. Основатель бригады Шломо Шамир обратился к Хотеру-Ишаю первым для начала мобилизации персонала и снаряжения в ещё не сформированную бригаду, и Хотер-Ишай, немедленно обосновавший себе офис в ванной комнате номера в гостинице «Бристоль» на улице Бен-Йехуда в Тель-Авиве, провёл процесс мобилизации за считанные дни накануне высылки сил бригады на участие в боях за Латрун.

17 июля 1948 года Хотер-Ишай получил от премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона задание подготовить законопроект кодекса военного права в качестве возможной альтернативы законопроекту, разрабатывавшемуся в те дни Главой службы юстиции () Армии обороны Израиля и Генеральным военным обвинителем (), Авраамом Горали. Хотер-Ишай завершил работу над законопроектом и 20 августа передал его Бен-Гуриону. Предложенные Хотером-Ишаем, руководствовавшимся основами британского военного права (основанного на предоставлении значительных судебных полномочий командному составу), и Горали, склонным к принципам континентального военного права (стремящегося к профессиональному юридическому судопроизводству), законопроекты значительно отличались друг от друга. 25 сентября Бен-Гурион провёл заседание, в результате которого было решено предпочесть законодательные принципы, предложенные Хотером-Ишаем.

В конце концов ни один из законопроектов не был официально утверждён, однако в дальнейшем многие идеи Хотера-Ишая воплотились в поправках к Армейскому уставу судопроизводства от 1948 года, и далее — в основополагающих принципах Закона о военном судопроизводстве, принятого кнессетом в 1955 году.

После убийства посредника ООН графа Бернадота в Иерусалиме 17 сентября 1948 года членами группировки «Фронт Отчизны» и решения Давида Бен-Гуриона признать организацию «Лехи», заподозренную в связи с убийством, террористической организацией Хотер-Ишай был назначен чрезвычайным военным обвинителем, ответственным за принятие правовых мер против организации «Лехи». В этой должности, при исполнении который он был повышен в звании до подполковника, Хотер-Ишай вёл, помимо прочего, судебный процесс над Натаном Елиным-Мором (Фридманом) и Маттитьяху Шмуэлевицем, обвинёнными в причастности к убийству графа Бернадота.

В должности Главного военного прокурора 
26 декабря 1948 года Хотер-Ишай вступил на должность Главы службы юстиции Армии обороны Израиля и Главного военного обвинителя, сменив на этом посту полковника Авраама Горали.

Сразу после вступления в должность Хотер-Ишай начал процесс преобразования Службы юстиции в Военную прокуратуру. Таким образом, несмотря на то что органы юстиции существовали в армии и до его назначения, именно Хотер-Ишай считается первым Главным военным прокурором Израиля.

В соответствии с полномочиями, возложенными на него Начальником Генштаба армии 11 января 1949 года, и на основе предписания Генштаба от 26 января 1949 года Хотер-Ишай провёл обширную реформу, включившую, помимо прочего, определение статуса военного прокурора (в отличие от ранее существовавшей должности военного обвинителя), как сочетающего функции советника командования по правовым вопросам и полномочного органа в сфере уголовно-процессуального производства, определение судебных округов, назначение окружных военных прокуроров и председателей окружных военных судов и т. д.

В марте 1949 года в должности Главного военного прокурора Хотер-Ишай по поручению Давида Бен-Гуриона провёл расследование «дела Меира Тувианского» — сотрудника «Электрической компании», расстрелянного 30 июня 1948 года по приговору военно-полевого трибунала, обвинившего Тувианского в государственной измене. Как показало расследование Хотера-Ишая, Тувианский был невиновен, а ответственность за несправедливый процесс над Тувианским лежала на Исере Беэри, главе военной разведки Израиля, отдавшего приказ о поспешном созыве военно-полевого трибунала.

В этот же период Хотер-Ишай по поручению Начальника Генштаба армии провёл расследование по «делу Аббы Хуши» и по «делу Али Кассема», выявив и в этих расследованиях противоправные действия со стороны Исера Беэри.

16 октября 1950 года Хотер-Ишай передал пост Главного военного прокурора полковнику Аарону Шмуэлю Моялю и вышел в запас из армии. По описанию Хотера-Ишая выход в запас был вызван конфликтом с Начальником Генштаба армии Игаэлем Ядином. Спор был изначально вызван разногласиями по вопросу, будут ли полномочия Главного военного прокурора включать юридическое сопровождение Министерства обороны (Хотер-Ишай пытался закрепить данную функцию за Главным военным прокурором посредством поправки к Армейскому уставу судопроизводства, в то время как Ядин считал неуместной связь между подчинённым ему офицером и министром обороны в обход Генштаба), но далее разногласия перешли и на другие вопросы.

После выхода в запас 

После выхода в запас Хотер-Ишай вернулся к частной адвокатской практике.

В 1956 году был членом комиссии, назначенной Давидом Бен-Гурионом для расследования обстоятельств массового убийства в Кафр-Кассеме.

В июне 1961 года Хотер-Ишай проходил свидетелем обвинения в процессе над Адольфом Эйхманом, дав в суде показания об увиденном им состоянии европейского еврейства в конце Второй мировой войны. Сам Хотер-Ишай был разочарован своими свидетельскими показаниями, так как ощущал, что ему не удалось передать на словах весь ужас увиденного им в Европе.

В январе 1964 года был избран на должность председателя Израильской ассоциации спорта, исполнял эту должность до декабря 1965 года.

Был членом общественной комиссии мемориального центра «Яд ва-Шем» по присуждению звания «Праведника народов мира».

В 1963—1965 годах сопровождал Давида Бен-Гуриона в получившем яркую политическую окраску «Деле Лавона».

Был членом «Движения за неделимый Израиль» и входил в комитет тель-авивского отделения движения.

В 1973 году передал управление своей адвокатской конторой сыну Дрору и переехал в кибуц Эйн-Гев на берегу Тивериадского озера, куда его пригласили члены кибуца, интересы которых он представлял в суде в иске к государству о взыскании компенсации ущерба, причинённого затоплением земель кибуца.
В 70-е годы сопровождал репатриантов из Советского Союза в процессе интеграции в Израиле.

В 1991 году опубликовал книгу «Линия защиты» о своей деятельности в качестве адвоката «Хаганы».
В 1993 году, после смерти жены Рахели, занялся написанием книги «Еврейская бригада и „уцелевший остаток“», опубликованной в 1999 году.

Хотер-Ишай скончался в возрасте 98 лет, 20 мая 2003 года. Похоронен на кладбище киббуца Эйн-Гев.

Личная жизнь 
Старший брат Хотера-Ишая, Реувен Хотори (1903—1992), также был адвокатом. Сестра-близнец Хотера-Ишая, доктор Мирьям Ицкович, возглавляла Институт подготовки социальных работников Министерства социального обеспечения Израиля. У Хотера-Ишая были ещё и две младшие сестры: Йехудит Карасик (1913—2013) и Эмма (Шломит) Марриот.

В 1930 году Хотер-Ишай женился на Рахель (урождённой Рабинович) (18 октября 1909 — 9 февраля 1993). У пары родилось трое детей: дочь Смадар и сыновья Он и Дрор.

Дочь Хотера-Ишая, профессор Смадар Оттоленги (27 ноября 1937 — 10 августа 2003), была выдающейся исследовательницей арбитражного и корпоративного права и основательницей Израильского института коммерческого арбитража. Сын Хотера-Ишая, адвокат Дрор Хотер-Ишай (род. 28 октября 1946), отец девятерых детей, был главой Коллегии адвокатов Израиля с 1991 по 1999 год.

Публикации 

 אהרן חטר-ישי המדריך הכלכלי-יורידי, 1930 (Аарон Хотер-Ишай, «Юридическо-экономический справочник» (1930))
 אהרן חטר-ישי בתוך המעשה, פרק בספר ספר ההתנדבות — פרשת ההתנדבות הצבאית של יהודי ארץ-ישראל במלחמת-העולם השניה (בעריכת זאב שפר) הוצאת מוסד ביאליק, התש"ט (Аарон Хотер-Ишай, «В действии», глава в книге «Книга добровольчества — история добровольного призыва палестинских евреев во время Второй мировой войны» (ред. Зеэва Шефера), издательства «Мосад Бялик» (1949)), с. 766—784
 (אהרן חטר-ישי רק אתמול…: עורך דין 'ההגנה' מספר הוצאת מערכות (התשי"ח (Аарон Хотер-Ишай, «Лишь вчера…: Адвокат „Хаганы“ рассказывает», книга издательства «Маарахот» (1958))
 (אהרן חטר-ישי דין וחשבון של המשלחת לאוסטריה ולגרמניה, פרק בספר הנני שלחני (בעריכת יעקב מרגלית) הוצאת הקיבוץ המאוחד (התשמ"ה (Аарон Хотер-Ишай, «Доклад делегации в Австрию и Германию», глава в книге «Вот я, пошли меня» (ред. Яакова Маргалита), издательства «Ха-Киббуц Ха-Меухад» (1985)), ISBN 965-282-011-3, с. 208—214
 (אהרן חטר-ישי סיפורי סניגור הוצאת משרד הביטחון (1985 (Аарон Хотер-Ишай, «Рассказы правозащитника», книга издательства Министерства обороны (1985))
 (אהרן חטר-ישי קו הגנה הוצאת ספריית מעריב (1991 (Аарон Хотер-Ишай, «Линия защиты», книга издательства «Сифрият Маарив» (1991))
 (אהרן חטר-ישי הבריגדה ושארית הפליטה הוצאת איגוד החיילים המשוחררים בישראל (התש"ס (Аарон Хотер-Ишай, «Еврейская бригада и „уцелевший остаток“», книга издательства Ассоциации демобилизованных солдат в Израиле (1999))

Ссылки 
 Биография на сайте Военной прокуратуры Израиля ()
 Биография на сайте Музея еврейского бойца Второй мировой войны ()
 אורי דרומי פרקליט המדינה שבדרך הארץ, 28.5.03 (Ури Дроми, «Прокурор начинающего государства», «Га-Арец» (28.5.03)) ()
 (צבי ענבר אל"ם (דימ') אהרן חטר ישי, 1905—2003 משפט וצבא 17 (התשס"ד (Цви Инбар, «Полковник в отставке Аарон Хотер-Ишай, 1905—2003», «Мишпат ве-цава» № 17 (2004)) ()
 Биография, news1.co.il ()

Примечания 

Участники Второй мировой войны
Полковники Израиля
Похороненные в Северном округе (Израиль)
Адвокаты по алфавиту
Члены «Хаганы»